Ivan Ranđelović (1974) – ex calciatore serbo
 Lazar Ranđelović (1997) – calciatore serbo
 Predrag Ranđelović (1976) – ex calciatore serbo
 Predrag Ranđelović (1990) – calciatore serbo naturalizzato macedone
 Sava Ranđelović (1993) – pallanuotista serbo